Михаил Замула:
 Замула, Михаил Гаврилович (1925—1988) — Герой Советского Союза, артиллерист.
 Замула, Михаил Кузьмич (1914—1984) — Герой Советского Союза, танкист.